ТЭИ — многозначная аббревиатура:
 ТЭИ — технико-экономическая информация
 ТЭИ — технико-экономические исследования
 ТЭИ — тензор энергии-импульса
 ТЭИ — транспортно-энергетический институт (Западно-Сибирского филиала Академии наук СССР)
 ТЭИ — торгово-экономический институт (например: Харьковский ТЭИ, Черновицкий ТЭИ и т. д.)

См. также 
 Тэи
  — аббревиатура латиницей